O Women's Drug Aware Margaret River Pro 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 15 a 26 de abril em Margaret River, Austrália Ocidental e foi disputada por 18 surfistas, sendo 1 brasileira. A campeã foi a Courtney Conlogue que derrotou a Carissa Moore na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

2015 no surfe
Women's Drug Aware Margaret River Pro
Competições de surfe